De bruinborsttapuit (Oenanthe bottae) is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (Vliegenvangers).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor op het zuidelijk Arabisch Schiereiland en Ethiopië en telt 2 ondersoorten:
 Oenanthe bottae bottae: zuidwestelijk Saoedi-Arabië en Jemen.
 Oenanthe bottae frenata: Eritrea en Ethiopië.

Externe link
Avibase

Vliegenvangers
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Palearctisch gebied
Dier uit het Afrotropisch gebied